MSB kan syfta på:

 MSB – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 MSB – i digitala representationer av heltalsvärden den bit (siffra) som representerar det största värdet, (engelska most significant bit, se mest signifikanta siffra
 msb – svensk militärförkortning av minsprängbomb